Nick / MTV était la dénomination analogique du canal qui offrait les chaînes de télévision MTV et Nickelodeon en horaires partagés aux téléspectateurs belges.

Depuis le , le canal a été divisé en deux chaînes distinctes.

Diffusions 

Nickelodeon : de 6 h 00 à 18 h 00

MTV : de 18 h 00 à 6 h 00

Les chaînes 

Nickelodeon et MTV Belgique n'existent pas en tant que telles. Il s'agit ni plus ni moins des chaînes MTV Wallonia, Nickelodeon Wallonia, MTV NL et Nickelodeon NL avec des pages de publicités "locales" !

Notes et références

Voir aussi

Liens internes
 MTV Networks Wallonia

Nickelodeon
MTV